Huberdeau ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Huberdeau (1874–1945), französischer Sänger und Schauspieler
 Jonathan Huberdeau (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Sébastien Huberdeau (* 1979), kanadischer Schauspieler

Huberdeau ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Huberdeau (Québec)